Peucedanum bojerianum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Gilbert Baker. Peucedanum bojerianum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
bojerianum